Pieter Jacobus (Piet) van de Pol (Charlois (Rotterdam), 21 september 1907 – Rockanje, 22 september 1996), ook wel de lange (vanwege zijn lange postuur), is een biljartlegende uit Rotterdam.

Levensloop 
Van de Pol leerde biljarten in het café van zijn vader in Charlois te Rotterdam; al op zeer jonge leeftijd schotelde hij de gasten series van in de honderd voor. Hij was een natuurtalent, en op zijn dertiende werd hij lid van biljartvereniging De Spil. Later stapte hij over naar De Maasstad, al snel bleek zijn voorliefde voor het kaderspel. Zijn deelname aan de Nederlandse kampioenschappen in zowel 1932 en 1933, waar hij in beide jaren kampioen werd was een start voor een glorierijke carrière. In 1947 veroverde hij de wereldtitel, twee Europese titels en opnieuw het Nederlands kampioenschap. In 1951 tijdens het wereldkampioenschap in Buenos Aires had hij een ontmoeting met Evita Perón. In Gent (1958) verstelde hij de biljartwereld door een serie van 400 caramboles in één beurt neer te zetten.

Van de Pol was behalve biljarter en overtuigd Feyenoordsupporter ook horeca-ondernemer, achtereenvolgens had hij biljartzaken in de Tidemanstraat, Ammanstraat en aan de Goudsesingel.

In 1961 verhuisde Van de Pol naar Rockanje. In 1967 stopte hij met professioneel biljarten. Van de Pol overleed in 1996.

Titels 
 Wereldkampioen (2x):
Ankerkader 45/2 (1x): 1947–1948
Ankerkader 47/2 (1x): 1948–1949
 Europees kampioen (7x):
Ankerkader 45/2 (1x): 1946–1947
Ankerkader 71/2 (4x): 1946–1947, 1947–1948, 1950–1951, 1955–1956
Ankerkader 47/2 (1x): 1950–1951
Ankerkader 47/1 (1x): 1952–1953
 Nederlands kampioen (30x):
Ankerkader 45/2 (4x): 2e klasse 1939–1940; Ereklasse 1941–1942, 1942–1943, 1944–1945
Ankerkader 45/1 (3x): Ereklasse 1941–1942, 1943–1944, 1947–1948
Ankerkader 71/2 (9x): Ereklasse 1946–1947, 1947–1948, 1949–1950, 1950–1951, 1951–1952, 1952–1953, 1955–1956, 1958–1959, 1961–1962
Libre (1x): Ereklasse 1948–1949
Ankerkader 47/2 (11x): Ereklasse 1948–1949, 1949–1950, 1951–1952, 1952–1953, 1953–1954, 1954–1955, 1956–1957, 1957–1958, 1958–1959, 1960–1961, 1961–1962
Ankerkader 47/1 (2x): Ereklasse 1949–1950, 1951–1952

Deelname aan internationale kampioenschappen

Deelname aan Nederlandse kampioenschappen in de Ereklasse

Trivia 
Op de boulevard van de Schiedamse dijk heeft Piet zijn handafdrukken nagelaten in een tegel van de Hall of Fame.
In Nieuw Terbregge is een singel naar hem vernoemd.
In Zeddam draagt een biljartvereniging zijn naam.

Bronnen 
 De Oud Rotterdammer, jaargang 3 nr. 19

Nederlands carambolebiljarter
Nederlands horecaondernemer